Erebia brutiorum är en fjärilsart som beskrevs av Turati 1911. Erebia brutiorum ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
brutiorum